Overcast peut désigner :

 Overcast, groupe de metalcore américain ;
 Overcast!, premier album du groupe Atmosphere ;
 Overcast! EP, également du groupe Atmosphere

Homonymie